Symington hace referencia a:

 Symington (South Ayrshire), Escocia
 Symington (South Lanarkshire), Escocia